Baeodromus är ett släkte av svampar. Baeodromus ingår i familjen Pucciniosiraceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Baeodromus